„The population of Macedonia: Evidence of the Christian schools“ () е пропагандна гръцка книга, разделена на две части. Въпреки заглавието на книгата, тя не е акцентира върху училищната система в Османската империя. Основната част е притурката, в която се разглеждат гръцките (и гъркоманските) жертви, дадени срещу терористите и четите на ВМОРО в Македония. Издадена е във Великобритания с апел за подкрепа на гръцките претенции в Македония от страна на английското общество.

Таблиците са подредени в поредност, така както са представени в самата книга.

Общи статистики

Училища 

Следователно:

Приложение 
В таблиците с жертвите са повторно изброени убитите и ранените между 1897 и февруари 1903 година от книгата Tragedies of Macedonia. Тук те са пропуснати.

Убийства в казите Солун, Сяр и Драма

Опити за убийства в казите Солун, Сяр и Драма

Убийства в казите Битоля и Костур

Опити за убийства в казите Битоля и Костур

Вижте също 
 Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia

Бележки 

Гръцка въоръжена пропаганда в Македония
Книги за Македония
Книги от 1905 година